Список населённых пунктов муниципального района Ишимбайский район
(), входящий в состав Республики Башкортостан.

В него входят 13 сельских поселений, объединяющих 85 сельских населенных
пунктов и городское поселение Ишимбай.Административный центр — город Ишимбай.

 
Административно-территориальное деление и названия ойконимов приводятся согласно официальному документу «Список наименований населенных пунктов, улиц и переулков населенных пунктов муниципального района Ишимбайский район», утвержденный решением Совета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 15 октября 2009 года № 14/180.

Населённые пункты разбиты по сельсоветам.

Сельское поселение Арметовский сельсовет 
 Административный центр — село Нижнеарметово
 деревня Верхнеарметово

Сельское поселение Байгузинский сельсовет 
 Административный центр — деревня Байгузино
 деревня Аникеевский
 деревня Большебаиково
 село Кинзебулатово
 хутор Кашалакбаш
 деревня Кызыл-Юлдуз
 деревня Малобаиково

Сельское поселение Верхоторский сельсовет 
 Административный центр — село Верхотор
 хутор Кузнецовск
 село Ромадановка

Сельское поселение Иткуловский сельсовет 
 Административный центр — село Верхнеиткулово
 деревня Авангард
 деревня Азнаево
 деревня Асиялан
 хутор Подлесный
 село Татьяновка
 деревня Уразбаево

Сельское поселение Ишеевский сельсовет 
Административный центр — село Ишеево
 деревня Восток
 деревня Карасёвка
 деревня Октябрь
 деревня Янги-Аул
 деревня Урняк
 село Ахмерово
 деревня Канакаево

Сельское поселение Кузяновский сельсовет 
 Административный центр — село Кузяново
 деревня Кызыл Октябрь
 деревня Рославка
 деревня Искисяково

Сельское поселение Кулгунинский сельсовет 
 Административный центр — село Кулгунино
 деревня Калу-Айры
 деревня Кабясово
 деревня Новосаитово
 деревня Старосаитово
 деревня Ялтаран

Сельское поселение Макаровский сельсовет 
 Административный центр — село Макарово
 село Зигановка
 деревня Ибраево
 деревня Исакаево
 деревня Подгорный
 деревня Саргаево

Сельское поселение Петровский сельсовет 
 Административный центр — село Петровское
 деревня Арметрахимово
 деревня Бердышла
 деревня Ишимово
 деревня Калмаково
 деревня Павловка
 деревня Тимашевка
 село Васильевка
 деревня Алмалы
 деревня Гумерово
 хутор Солёный

Сельское поселение Сайрановский сельсовет 
 Административный центр — село Новоаптиково
 деревня Арларово
 деревня Биксяново
 деревня Маломаксютово
 деревня Хазиново
 село Сайраново

Сельское поселение Скворчихинский сельсовет 
 Административный центр — село Скворчиха
 деревня Алакаево
 село Кинзекеево
 деревня Лесное
 деревня Михайловка
 деревня Новониколаевка
 деревня Осиповка
 хутор Слободка
 хутор Торгаска
 деревня Юлдашево
 деревня Яшел-Тау

Сельское поселение Урман-Бишкадакский сельсовет 
 Административный центр — село Урман-Бишкадак.
 деревня Карайганово
 деревня Шихан
 деревня Яр-Бишкадак
 деревня Новогеоргиевка
 деревня Богдановка
 село Салихово
 деревня Аптиково
 деревня Козловский
 деревня Новоивановка

Сельское поселение Янурусовский сельсовет 
 Административный центр — село Янурусово
 деревня Екатериновка
 деревня Кияуково
 деревня Михайловка
 хутор Янги-Юрт

Примечания 

Списки:Ишимбайский район

Ишимбайский